In 2010 werd het 96ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 13 januari tot 5 mei. Sport werd kampioen

Het Campeonato do Interior, een bekercompetitie voor clubs buiten de grote stad Recife, werd gewonnen door Salgueiro.

Eindstand

Campeonato do Interior

Knock-outfase

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per